Der Begriff Dagoba bezeichnet

 eine Art Bauwerk in Sri Lanka (und anderswo in Asien), siehe Stupa
 eine französische Metal-Band, siehe Dagoba (Band)

Siehe auch:
 Dagobah, ein fiktiver Planet aus dem Star-Wars-Universum